Meves ist der Familienname folgender Personen:

 Christa Meves (* 1925), deutsche Psychotherapeutin
 Friedrich Wilhelm Meves (1814–1891), deutscher Apotheker, Zoologe und Ornithologe
 Hans Meves (1891–1937), deutscher Architekt
 Hans Friedrich Meves (1925–2008), deutscher Physiologe

 Wilhelm Meves (auch Wilhelm Mewes; 1848–1908), deutscher Schauspieler und Librettist
 Wilhelm Meves (1886–1962), deutscher Schauspieler und Theaterregisseur, siehe Wilhelm Mewes (Schauspieler)

Siehe auch:
 Mewes